Грибалёва — фамилия. Известные носители:
 Грибалёва, Валентина Александровна (1919—1945) — советский танкист, участница Великой Отечественной войны.
 Грибалёва, Лариса Владимировна (род. 1973) — белорусская певица, телеведущая, актриса.